Genouillé ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Genouillé (Charente-Maritime)
 Genouillé (Vienne)

Siehe auch:

 Genouilly